Stati Uniti d'America
 Bayou Vista – census-designated place della Parrocchia di St. Mary, Louisiana 
 Bayou Vista – città della Contea di Galveston, Texas